Španski borci označujejo:

 španske borce, mednarodne prostovoljce v republikanski vojski v španski državljanski vojni
 Center kulture Španski borci v ljubljanskih Mostah
 Španski borci (skupina), glasbena skupina